Злоторија () може да се односи на 3 насеља у Пољској:
Злоторија - насеље у Кујавско-поморском војводству у општини Лубич 
Злоторија - насеље у Подласком војводству у општини Хорошч
Злоторија - насеље у Подласком војводству у општини Чарна Бјалостоцка